Trumbo ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Trumbo (1797–1871), US-amerikanischer Politiker
 Christopher Trumbo (1940–2011), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Dalton Trumbo (1905–1976), US-amerikanischer Drehbuch- und Romanautor

Trumbo ist der Titel folgender Filme:

 Trumbo (2007), Dokumentarfilm von Peter Askin
 Trumbo (2015), Filmdrama von Jay Roach

Siehe auch:

 Trumbo Point